Namsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namsan-myeon, Chuncheon, socken i Chuncheon, Gangwon, 
 Namsan-myeon, Gyeongsan, socken i Gyeongsan, Norra Gyeongsang,